Le pentathlon - de la racine grecque penta- (cinq) et athlon (compétition) - désigne différents sports comprenant cinq types d'épreuves : 
 le pentathlon antique, pratiqué dans l'Antiquité, regroupait les épreuves de disque, javelot, saut en longueur, course et lutte.
 le pentathlon moderne, sport olympique composé de l'escrime, du tir au pistolet, de la natation, de l’équitation et du cross country,
 le pentathlon, épreuve combinée d'athlétisme composée du 60 mètres haies, du saut en hauteur, du lancer du poids, du saut en longueur et du 800 mètres,
 le pentathlon militaire, sport composé du tir, d'une course d'obstacles (parcours du combattant), d'un 50 mètres natation avec obstacles, d'une épreuve de jet de grenades et d'une course de cross-country de 8 km,
 le pentathlon des neiges, une épreuve organisée depuis 2005 au Lac-Beauport (et depuis 2008 dans la ville de Québec) au Canada avec du vélo, de la course à pied, du ski de fond, du patin à glace et la raquette.

Cinéma et télévision 
 Pentathlon, film de 1994 réalisé par Bruce Malmuth. 
 Pentathlon, jeu télévisé diffusé de février à  sur La Cinq.

Articles connexes 
 Biathlon
 Triathlon
 Heptathlon
 Octathlon
 Décathlon